Большие Крутцы — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.

Входит в состав Шемогодского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Шемогодский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Великого Устюга — 23 км, до центра муниципального образования Аристово — 6 км. Ближайшие населённые пункты — Большие Слободы, Сондас, Угол.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Великоустюгского района